

Плетні — присілок, Мішкинський район, Курганська область
 Плетні — присілок, Нагорський район, Кіровська область